Ianthe bezeichnet:

 Ianthe (Okeanide), in der griechischen Mythologie eine Okeanide
 Ianthe (Tochter des Telestes), in der griechischen Mythologie Tochter des Telestes in Kreta, Gattin des Iphis
 Ianthe (Nymphe), Nymphe auf einer attisch-rotfigurigen Vase
 einen Asteroiden, siehe (98) Ianthe
 Ianthe, dt. Janthe, Kosename von Lady Charlotte Mary Bacon, geb. Harley, der Lord Byron sein Poem Childe Harold’s Pilgrimage widmete